

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
 : 2001-02
 : 2010-11

 
 : 2005-06

  Jr. A SM-liiga: 1
 : 1990-91

Nazionale
  Giochi olimpici: 1
 : 2006

  Giochi olimpici: 3
 : 1994, 1998, 2010

  Campionato del mondo: 1
 : 1995

  Campionato del mondo: 4
 : 1994, 1998, 1999, 2007

  Campionato del mondo: 3
 : 2000, 2006, 2008

  Campionato europeo U-18: 1
 : 1991

Individuale
 Campionato del mondo:
 1995: All-Star Team
 1998: All-Star Team
 2004: All-Star Team

 SM-liiga:
 1992-93: Rookie of the Year
 2002-03: All-Star Team
 2002-03: Gentleman of the Year
 2010-11: All-Star Team
 2010-11: Best Player of Regular Season "Lasse Oksanen Award"
 2010-11: Gentleman of the Year
 2010-11: Golden Helmet
 2010-11: Player of the Month (Sep)
 2010-11: Player of the Month (Feb)

 Elitserien:
 1997-98: Most Points (51)

 Lega Nazionale A:
 2003-04: All-Star Team
 2003-04: Most Points (72)
 2005-06: Most Goals Playoffs (12)

 Kontinental Hockey League:
 2009-10: All-Star Game

 American Hockey League:
 1996-97: Player of the Week (Mar. 2)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni